Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2006 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2005—2006. Соревнования на «взрослом» и «юниорском» уровнях проводились только в мужском и  женском одиночном катании.
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Тампере с 10 по 11 декабря 2005 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Ссылки 
 2006 Результаты: Taitoluistelu-lehti. — 2006. — № 1. — С. 30.

Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2005 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Хельсинки
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Спорт в Финляндии в 2005 году